Scuola musicale napoletana – scuola di musica sviluppatasi nell'area della città di Napoli dalla prima metà del Cinquecento fino al primo Novecento
 Scuola napoletana – pittura napoletana